Back to Then — дебютный студийный альбом американского кантри-певца и автора-исполнителя Дариуса Ракера (певца из группы Hootie & The Blowfish), изданный 30 июля 2002 года на студии Hidden Beach.

История 
Альбом вышел 30 июля 2002 года на студии Hidden Beach.

Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: AllMusic, PopMatters.

Список композиций 

 «Wild One» (Vidal Davis, Andre Harris, Ryan Toby) — 3:38
 «Exodus» (Carvin Haggins, Darren Henson, Keith Pelzer) — 4:11
 «Sometimes I Wonder» (featuring Jill Scott) (Davis, Aja Graydon, Harris, Darius Rucker, Jill Scott) — 4:14
 «Back to Then» (Harris, Kipper Jones, Rucker, Derek Washington) — 4:58
 «This Is My World» (Henson, Pelzer, Rucker, Kenna Zemedkun) — 5:05
 «I’m Glad You’re Mine» (Al Green) — 3:05
 «Butterfly» (Peter Black) — 4:31
 «Hold On» (Jimmy Cozier, Justin Cozier, S. Phillips, Rucker) — 4:06
 «Ten Years» (Edward Ferrell, Darren Lighty, Cynthia Loving, Rucker) — 3:56
 «One More Night» (Jazz Nixon, Rucker) — 4:17
 «Amazing Grace» (Interlude) (John Newton) — 0:48
 «Somewhere» (Daniel Johnson, Nixon, Rucker) — 3:41 ♯
 «Sleeping in My Bed» (featuring Snoop Dogg) (Darrell Allamby, Calvin Broadus, Kenneth Dickerson, Antoinette Roberson, Rucker) — 4:43

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Ритм-энд-блюз-альбомы
Дебютные альбомы 2002 года
Альбомы Дариуса Ракера
Соул-альбомы США